Ergys Mersini – calciatore albanese
 Laura Mersini – fisica e cosmologa albanese
 Halim Mersini – ex calciatore albanese